Kolbitz ist ein deutscher Ortsname:
 Kolbitz (Lohsa), Ortsteil der Gemeinde Lohsa im Landkreis Bautzen, Sachsen, Deutschland
 Kolbitz, Ort im Kreis Greifenhagen, Pommern, seit 1945: Kiełbice, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kolbitz, bis 1930 Czyprken, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Czyprki (Prostki), Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 
Colbitz, Kolbitzow, Kolbnitz